Абраменки — название населённых пунктов в России:

 Абраменки — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Абраменки — деревня в Кезском районе Удмуртии.